Хикакские языки (толь, тольские) — семья индейских языков Мезоамерики, распространённых в Гондурасе.

Известно два хикакских языка:
 западно-хикакский язык (эль-пальмарский, или западный, хикаке) — вымерший, был распространён в районе Эль-Пальмар (департамент Кортес);
 тольский язык (толь, восточно-хикакский, восточный хикаке, толупан, торупан) — язык народности толупан (около 300 человек), проживающей в Ла-Монтанья-дель-Флор в Гондурасе. В XVI веке язык был распространён на более значительной территории и занимал весь запад гондурасской провинции Йоро.

Западный и восточный хикаке были достаточно близки друг другу, так что ряд лингвистов рассматривают их как диалекты одного языка.

Гринберг и Сводеш ранее относили эти языки к хоканским языкам. Л. Кэмпбелл и Олтрогге (Campbell and Oltrogge, 1980) выдвинули предположение, что хикакские языки близки к текистлатекской семье и вместе образуют толатекскую макросемью (Tolatecan), однако эта гипотеза пока не доказана.

Гренберри и Весселиус предполагают, что некоторое сходство с хикакскими языками имел язык сигуайо из Доминиканской республики, от которого осталось менее десятка слов.

Литература 
 Campbell, Lyle. (1979). Middle American languages // L. Campbell & M. Mithun (Eds.), The languages of native America: Historical and comparative assessment (pp. 902—1000). Austin: University of Texas Press.
 Campbell, Lyle (1997) American Indian Languages, The Historical Linguistics of Native America, Oxford Studies in Anthropological Linguistics, Oxford University Press
 Campbell, Lyle and David Oltrogge (1980). Proto-Tol (Jicaque), International Journal of American Linguistics, 46:205-223
 Dennis, Ronald K. (1976). La lengua tol (jicaque): los sustantivos. Yaxkin 1(3): 2-7.
 Flemming, Ila. (1977). Tol (Jicaque) phonology. International Journal of American Linguistics 43(2): 121—127.
 Greenberg, Joseph H. and Morris Swadesh(1953). Jicaque as a Hokan Language. International Journal of American Linguistics 19: 216—222.

Примечания

Ссылки 
 Ethnologue on Jicaque

Языки Гондураса
Языки Мезоамерики